Мона Бартель і Сабіне Лісіцкі були чинними чемпіонками, але цього разу Лісіцкі вирішила не брати участі. Бартель грала в парі з Евою Бірнеровою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли запасні Антонія Лоттнер і Анна Цая.

Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Саня Мірза з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 

  Сара Еррані /  Роберта Вінчі (чемпіонки)
  Кара Блек /  Саня Мірза (фінал)
  Анастасія Павлюченкова /  Катарина Среботнік (1 коло)
  Андреа Главачкова /  Луціє Шафарова (знялись через вірусне захворювання у Главачкової)

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Porsche Tennis Grand Prix, парний розряд
2014